Gary Kubiak (né en 1961), entraîneur américain de football américain ;
 Marcin Kubiak, astrophysicien polonais ;
 Marie Kubiak (née en 1981), footballeuse française ;
 Michał Kubiak (né en 1988), joueur polonais de volley-ball ;
 Ryszard Kubiak (1950-2022), rameur d'aviron polonais ;
 Stéphane Kubiak (1929-2007), auteur-compositeur-interprète français.